Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom d'USS Harding : 
 l', un destroyer de la classe Wickes en service de 1919 à 1936 ;
 l', un destroyer de la classe Gleaves en service de 1943 à 1947.

Harding